El mediodía es la hora en que el Sol está más cerca del cénit. También se llama mediodía a las 12 de la mañana, y por extensión a un periodo de tiempo de extensión imprecisa alrededor de dicha hora.

El término mediodía también puede hacer referencia a:
 Mediodía (dirección), parte hacia donde cae el polo sur;
 Estación de Atocha, históricamente denominada del Mediodía, en Madrid;
 Distrito del Mediodía, un antiguo distrito de Madrid desaparecido con la ordenación de 1987;
 Mediodía francés o Midi, territorio vagamente definido, situado en el sur de Francia;
 Mediodía-Pirineos, región administrativa de Francia;
 Canal del Mediodía, que une el río Garona con el Mar Mediterráneo;
 Mediodía italiano o Mezzogiorno, territorio del sur de Italia;
 Mediodía (álbum), álbum del grupo musical Congreso;
 Mediodía (revista), revista literaria sevillana de la Generación del 27;
 Mediodia (pintura) (1982), obra de la artista Yevguenia Antípova.